Cet article fait la liste des lieux et des personnages du Cycle de la Compagnie noire, une série de romans de fantasy écrits par Glen Cook.

Les Personnages 
(en italique les noms en version originale)

Principaux membres de la compagnie

Annalistes 
 Toubib (Croaker) : médecin de la compagnie, il est également annaliste durant le séjour de la Compagnie dans le Nord (La compagnie noire, Le Château noir, La Rose blanche, Jeux d'ombres). Il redevient annaliste à son réveil de la Plaine (Soldats de pierre)
 Philodendron Casier (Philodendren Case) : chroniqueur de La Pointe d'Argent, Toubib et le reste de la Compagnie ayant filé au sud.
 Madame (Lady) : après la supposée mort de Toubib, Madame devient à la fois le capitaine et l'annaliste de la partie de la Compagnie sous ses ordres (Rêves d'Acier).
 Murgen (Murgen) : porte-étendard, il est supposé succéder à Toubib en tant qu'annaliste. L'étant devenu par la force des choses, ses annales sont tout d'abord concomitantes à celles de Madame (Saisons funestes, Elle est dans les ténèbres).
 Roupille (Sleepy) : l'une des rares membres de la Compagnie à échapper à l'emprisonnement de la Plaine, elle succède à Murgen en tant qu'annaliste. Jeune femme travestie en homme du temps où Murgen est l'annaliste, elle endosse le rôle de capitaine de la Compagnie après leur départ de Taglios (L'eau dort).
 Arkana et Shukrat : toutes deux Voroshks issues du Kathovar, elles s'en enfuient et se joignent à la Compagnie à la suite de la destruction de la Porte d'Ombre de leur monde. Cousines éloignées, elles sont adoptées toutes deux par Toubib. Elles partagent la fonction d'annaliste au dernier chapitre du cycle (Soldats de pierre).

Sorciers 
 Tam-Tam (Tom-Tom) : frère de Qu'un-Œil, il est apparemment tué par un forvalaka (La Compagnie noire). Sa mort est durement ressentie par son frère, qui n'a de cesse de vouloir tuer son meurtrier présumé.
 Qu'un-Œil (One-Eye) : frère de Tam-Tam. Petit sorcier borgne à la peau noire, ses activités préférées sont la confection d'alcool et ses échauffourées magiques avec Gobelin, dont il sort généralement perdant. Un des membres les plus âgés de la Compagnie avec Gobelin, il en est également l'un des piliers. Il forge un javelot destiné à tuer les puissants sorciers. Après avoir tué Transformeur, véritable bourreau de son frère, et avoir réchappé au siège de Dejagore, il semble se mettre en "couple" avec Ky Gota. Victime de plusieurs attaques cérébrales, il perd peu à peu son savoir. Lisa Bowalk finit par le tuer au pays de Hsien.
 Gobelin (Goblin) : Petit sorcier à la peau blanche, il est presque aussi vieux que son acolyte et meilleur ennemi Qu'un-Œil. Descendant dans les profondeurs de la plaine avec Roupille et Suvrin, il tombe face à Kina, qui l'asservit (L'eau dort). 
 Silence (Silent) : sorcier ayant fait vœu de silence, il utilise principalement ses mains pour élaborer ses sortilèges. C'est lui qui met fin au règne de la Dame, en prononçant son véritable nom (et en brisant ainsi son vœu) pour détruire ses pouvoirs (La Rose blanche). Contrairement à Gobelin et Qu'un-Œil, il décide de rester avec Chérie (dont il est tombé amoureux) et de ne pas partir au Sud (La Pointe d'Argent). Il est tué lors du combat contre le Boiteux.
 Corbeau (Baron Corvo) (Raven) : noble déchu d'Opale, trahi par sa femme et ses amis, il décide de s'enrôler dans la Compagnie pour tirer un trait sur son ancienne vie. Le Boiteux a également œuvré à sa perte, et Corbeau aide la Compagnie à le neutraliser (La Compagnie noire). S'attachant à Chérie, il finit par quitter la compagnie pour la protéger, faisant croire au reste du monde (excepté quelques amis de la Compagnie) qu'ils sont morts. Obligé de collecter de l'argent le plus rapidement possible, pour favoriser leur fuite, il vend des cadavres avec l'aide de Marron Shed à Genepi (Le Château noir). Laissant Chérie au soin des rescapés de la Compagnie, qui décident de rejoindre le camp de la Rébellion, il fait à nouveau croire à sa mort et part pour Aviron (La Rose blanche). Pas particulièrement versé dans les arts magiques, il les étudie pour atteindre le sorcier Bomanz, prisonnier des Tumulus sous lesquels est enterré le Dominateur, et y rencontre Casier, avant d'avoir son esprit bloqué dans les Tumulus. Resté auprès de Chérie après la fin de la guerre entre la Dame et elle, il tente avec Casier, Silence et Bomanz d'empêcher le Boiteux et Saigne-Crapaud le Chien de s'emparer de la pointe qui renferme l'esprit du Dominateur (La Pointe d'Argent). Dans le combat qui s'ensuite, Corbeau attrape la pointe à mains nues, et est possédé par le Dominateur ; ses amis le tuent.
 Tobo (Tobo) : fils de Murgen et de Ky Sahra. Adolescent, il est la raison pour laquelle la grand-mère de Sahra a favorisé l'union de ses parents. Très bon acteur, il peut facilement se faire passer pour une jeune femme (L'eau dort). Montrant des dispositions dans les arts de la magie, il est formé par Gobelin et Qu'un-Œil, puis également par Madame, Ombre-longue et le Hurleur (ces deux derniers durant leur stase), malgré l'opposition de sa mère. Madame le considère comme potentiellement aussi puissant qu'elle l'a été à l'apogée de son règne. Il est capable de maîtriser les Ombres, les Ombres Inconnues et toutes les créatures de Hsien (Soldats de pierre). Il est doué en absolument tout ce qui est magique mais, encore jeune, pèche souvent par imprudence.

Hiérarchie 
 Capitaine

 Le Capitaine (La Compagnie noire, Le Château noir) : Capitaine au début du cycle, il fait entrer dans la Compagnie Corbeau, qu'il apprécie personnellement (La Compagnie noire). Très apprécié de la Dame en tant que commandant, il finit par avoir un pouvoir militaire identique à celui des Asservis. Lors de la tentative de réveil du Dominateur à Génépi, il envoie les membres de la Compagnie qui ont trempé dans la disparition de Chérie vers le sud, avant de voler le tapis volant de la Dame, et de le détruire, ce qui le tue également.
 Le Lieutenant (La Rose blanche) : Commandant en second de la Compagnie, il en reprend les rênes à la mort du Capitaine, mais refuse de porter son titre. Il dirige la Compagnie lorsqu'elle rejoint la Rébellion, et meurt lors du combat contre le Dominateur à Aviron.
 Toubib (Jeux d'ombres, Saisons funestes)
 Madame (Rêves d'acier)
 Mogaba (Saisons funestes) : membre des Nars (descendants directs de la compagnie originelle) qui a fait partie un temps de la Compagnie Noire (Jeux d'Ombres). Noirs, grands, doués de capacités au combat hors normes, lui et les siens rejoignent la Compagnie dans sa quête de connaissance sur ses origines, lorsque emmenée par Toubib, elle fait route vers le Sud. Lors du siège de Dejagore, il tente de prendre le commandement des membres de la Compagnie qui sont assiégés, alors que leur capitaine est supposé être mort et qu'ils n'ont plus de contact avec leur lieutenant. Ses penchants de folie se révèlent peu à peu, menant ses troupes à pratiquer le cannibalisme et à s'opposer aux vétérans de la Compagnie. Au retour de Toubib, il décide finalement de trahir la Compagnie pour s'allier avec Ombre-Longue, qui témoignera d'une incompétence notoire, embrumé par Kina. Sous le joug du Protectorat Taglien, il devient le Grand Général, au service de Volesprit. Il complote toutefois pour la faire renverser.
 Ky Sahra (L'eau dort) : bien que celle-ci n'ait jamais vraiment rejoint la Compagnie Noire, elle en prend les rênes à Taglios lorsque la quasi-totalité des membres est prisonnière de la Plaine. Perdant petit à petit cette volonté au fur et à mesure que la libération des captifs approche, elle perd cette fonction au profit de Roupille.
 Roupille (L'eau dort, Soldats de pierre) : elle commande la Compagnie à partir de son départ de Taglios. 

 Lieutenant
 Le Lieutenant (La Compagnie noire, Le Château noir)
 Madame (Jeux d'ombres, Saisons funestes)
 Roupille

 Autres
 Vairon, Miséricorde (Adj)
 Elmo, Candi, Allumette (Sgt)
 Saumure (Intendant)

Autres 
 Bomanz (Seth Craie) (Bomanz): Le puissant sorcier qui libéra par erreur la Dame et les Asservis et qui fut en retour emprisonné dans les Tumulus. Bien qu'il ait fort mauvaise réputation, c'est un érudit en perpétuelle quête de connaissances qui ne semble pas partager la soif de pouvoir des autres sorciers du cycle. Il est libéré par la Dame afin d'empêcher le Dominateur de se réveiller. Il aide Chérie à rechercher la Pointe d'argent mais est finalement dévoré par le Dragon.

La Dame 
 La Dame (Dorothée Senjak, l'Œil) (Lady): une puissante magicienne, ancienne compagne du Dominateur, qui tente d'imposer sa loi à l'ensemble des terres du Nord (son Empire). Après la perte de ses pouvoirs, elle devient membre de la Compagnie noire sous le nom de Madame (T4) mais son empire lui survit. Elle eut une fille avec Toubib (Croaker) qui fut enlevée par les Félons afin de devenir la Fille-de-la-Nuit, une réincarnation de Kina.

Les dix Asservis originels 
Principal vecteur de magie dans un univers plutôt réaliste, les Dix-qui-furent-Asservis sont des sorciers extrêmement puissants qui furent jadis soumis à un processus magique extrêmement douloureux, l'Asservissement, qui les a assujetti au contrôle du Dominateur (Erin SansPère) puis de la Dame après lui.
Tous légats ou généraux de l'Empire, ce sont des personnages inquiétants et asexués pour la plupart, masqués de cagoule de cuir (le passage des siècles n'a pas été clément avec eux ; seule Volesprit a réussi à conserver sa beauté, les autres ressemblent plus à des morts-vivants au naturel...).

 ♀ Volesprit  (le légat, Sylith Senjak qui est la sœur de la Dame) (Soulcatcher): C'est Volesprit qui dans le premier tome embauche la Compagnie noire au service de la Dame, en tant que Légat. Silhouette androgyne, gainée et masquée de cuir, coiffée d'un lourd morion de métal, chacune de ses phrases est prononcée avec une voix différente. On apprend par la suite que les âmes qu'elle a volées s'expriment par sa bouche. C'est un personnage ambigu et récurrent dans la série puisqu'on la retrouve dans le Sud où sa folie et ses penchants chaotiques deviennent plus apparents. Elle est en apparence exécutée par la Dame et Toubib à la fin de la bataille de Charme (T1), mais survit et s'enfuit dans le sud. Selon Murgen, elle est encore plus belle que sa sœur. Après avoir piégé une partie de la Compagnie sous la Plaine Scintillante, elle prend le pouvoir à Taglios, qui devient le Protectorat, et devient elle-même Protectrice. Elle est l'une des antagonistes principaux des Livres du Sud et des Livres de la Plaine Scintillante.

 ♂ Transformeur (Barthelme de Calèche) (Shapeshifter): Transformeur est le premier roi sorcier que le Dominateur et la Dame ont séduit puis asservi. D'une taille peu commune, Trans' peut, comme son nom l'indique, se métamorphoser en n'importe quel monstre, humain ou animal. C'est d'ailleurs lui qui, transformé en forvalaka (une race de panthère-garou plus grande et puissante que la normale) tue Tam-Tam, le frère de Qu'un-Œil. Il est armée d'un grand bâton en bois blanc représentant une femme grandeur nature (qui est semble-t-il son épouse infidèle). Grand ennemi de Tempête, on le croit mort à la bataille de Charme. Il revient cependant dans "Jeux d'Ombres", où il poursuit sa Némésis dans le Sud. Il affronte Tempête qu'il parvient à vaincre. Mais affaibli par son combat, il est ensuite tué, avec la permission de Madame, par Qu'un-Œil qui venge ainsi son frère.

 ♂ Le Boiteux (The Limper): Bête noire de la Compagnie Noire, spécialement de Toubib et de Corbeau. La Compagnie croit à plusieurs reprises en avoir fini avec lui mais il revient à chaque fois, toujours plus fou et plus puissant à mesure qu'il est plus décrépi. Lors de la bataille des Tumulus, il tente d'assassiner La Dame mais Toubib réussit à le décapiter. Ils brûlent son corps mais ne retrouvent pas la tête. Dans la "Pointe d'argent", des chamans corrompus lui fabrique un corps d'osier sur lequel ils déposent sa tête déterrée par Saigne-Crapaud-Le-Chien. Rendu fou par ses décès répétés et totalement rongé par son désir de vengeance, il détruit chaque ville de l'Empire qu'il croise sur la piste de la Compagnie noire, puis s'en détourne finalement pour tenter de mettre la main sur la pointe d'argent. Les armées de l'Empire et de la Rébellion s'allient pour le détruire et ce qui reste de lui est envoyé avec la pointe d'argent dans une faille entre les dimensions ouverte par le Vieil Arbre de la plaine de la Peur.

 ♀ Rôde-la-Nuit (aussi appelé Le Rôdeur mais uniquement dans la version française) (Nightcrawler). Tuée à la bataille de Charme (T1).

 ♂ Le Pendu (aussi appelé Cou-Tordu) (The Hanged Man): Blessé à mort par un général rebelle à la bataille de la "Marche de la Déchirure" (T1). Les autres Asservis présents se gardent bien de venir à son secours.

 ♀ Tempête (aussi appelée Sème-Tempête) (Stormbringer): La grande spécialiste du contrôle des phénomènes atmosphériques. Elle aussi simule sa mort. On la retrouve dans le Sud où elle est devenue un Maître-d'Ombres sous le nom d'Ombre-de-Tempête. Elle est finalement tuée par Transformeur à la bataille de Dejagore.

 ♂ L'Anonyme (aussi appelé Sans-visage) (The Faceless Man). Tué à la bataille de Charme (T1).

 ♂ Le Hurleur (The Howler): couvert de la tête au pieds de bandelettes violettes, il ne peut s'empêcher de ponctuer ses phrases de hurlements inhumains. C'est l'expert en tapis volants de la Dame. Lui aussi simule sa mort à Charme. Il s'établit dans le sud où il forme une bande de pirates des marais. Celle-ci est détruite par la Compagnie et Transformeur. Ensuite il s'allie avec Ombrelongue, puis il est capturé par la Compagnie, et enterré dans la forteresse sans nom. La Compagnie le réveille afin qu'il les aide, ce qu'il accepte. On découvre qu'il ne peut s'empêcher de hurler à cause des tortures qu'il a subies lors de son asservissement. Il est tué lors de l'expédition dans les quartiers de Mogaba.

 ♂ Craque-les-Os (aussi appelé Broie-les-Os) (Bonegnasher). Disparu à la bataille de Charme.

 ♂ Croquelune (aussi appelé Chien-de-Lune) (Moonbiter). Tué à la bataille de Charme (T1).

Les autres asservis 
(en ordre d'apparition)
 Murmure
 Plume (cavalier au cor d'argent)
 Trajet (cavalier à la lance)
 Cloque
 l'Instruit
 Pas-de-Loup
 Dédain
 Bénéfice

Autres soldats de l'armée impériale 
 Sous les ordres du Boiteux : Zouard (colonel), Layon (chef de patrouille)
 Seigneur Jalena (Général)

Les Rebelles (ou les blancs) 
 Chérie (Tonie Fisk, La Rose Blanche) (Darling): fillette sourde et muette réfugiée au sein de la Compagnie Noire après le sac de son village par les hommes du Boiteux, elle est élevée par Corbeau qui se prend d'affection pour elle. C'est en fait la réincarnation de la Rose Blanche, l'antique générale qui a jadis mis fin à la Domination. Elle partage avec cette héroïne légendaire des dons de tacticienne et une aura annulant la magie. Alliée au Vieil Arbre de la plaine de la Peur dont elle mène les troupes à la victoire, elle devient la générale en chef de la Rébellion contre l'Empire de la Dame.

Les Dix-Huit (ou le Cercle) 
Constitue l'état major de la rébellion :
 Fureteur, (prophète rebelle), tué à Roseraie par Toubib et Corbeau (T1)
 Trempe, beau frère du Fureteur, tué à la bataille de la "Marche de la Déchirure" (T1)
 Murmure, cousine de Trempe, sera asservie par la Dame (T1)
 Babiole
 Phalène, tué à la bataille de la "Marche de la Déchirure" (T1)
 Guingois
 Lambin, tué à la bataille de la "Marche de la Déchirure" (T1)
 Colis, se suicide dans l'Est
 Plume, maîtresse de Trajet, sera asservie par la Dame (T1)
 Trajet, amant de Plume, sera asservi par la Dame (T1)
 Moustache
 Codeur
 Tamarask

Autres rebelles 
 Pichnette, grand-père de Chérie, mort à Aviron (T1).
 Recif (commandant)
 Motrin Hannin (assassin)
 Bétasse, tavernier à Aviron (mort T1)
 Lisa Bowalk, une des némesis de la compagnie et notamment de Qu'un Oeil, ex-disciple de Transformeur. Elle était supposée morte dans le Nord à Génépi et réapparait pendant le siège de Déjagore.

Autres clans

Le Dominateur 
Il n'en apparaît qu'un toutes les 100 générations, c'est un sorcier d'une puissance redoutable.
Un de ses ancêtres a été emprisonné sous le vieil arbre ancêtre dans la plaine de la peur.

L'esprit du Dominateur fut enfermé dans une pointe d'argent elle-même plantée dans le rejeton du vieil arbre ancêtre qui a été emmené sur la cité des Tumulus par Traqueur, ex-démon qui est devenu le serviteur de l'Arbre.

Les Étrangleurs ou Félons 
Ils se considèrent comme les enfants de Kina, la déesse de la mort. Leur but est de recréer l'année des Crânes. Ce sont des assassins fanatiques qui utilisent une sorte de foulard afin d'étrangler leurs victimes. Madame est devenue en quelque sorte l'une des leurs, mais elle a été manipulée afin de donner naissance à la Fille-de-la-Nuit, qui est possédée par Kina.

Les Maîtres d'ombre 
Dirigeants et sorciers mystérieux qui règnent en terreur au sud du continent jusqu'à ce que la compagnie noire arrive à Taglios et ne décide de franchir leur terres en force pour arriver à Khatovar. Certains sont d'anciens asservis qui se sont rassemblés afin de pouvoir accroitre leur influence sur le monde.
 
 Tisse-ombre (Shadowspinner) : tué par Madame avec les Étrangleurs lors de son siège de Dejagore. 
 Ombre-longue (Longshadow) : dernier des Maîtres d'Ombre, Ombre-longue est l'un des antagonistes principaux des Livres du Sud.
 Ombre-de-Tempête (Stormshadow) (Anciennement asservie Tempête) : tuée par Transformeur lors de la bataille de Dejagore, elle lui infligea à lui aussi une blessure mortelle. Son corps fut brûlé par Qu'un-Œil  
 Ombre-de-Lune (Moonshadow) : chargé par des éléphants puis empalé par Murgen lors de la bataille de Dejagore, il est finalement capturé par Volesprit, qui l'interrogea et le réduisit en cendres. Des doutes sont émis sur le fait qu'il serait peut-être Croquelune, mais l'hypothèse s'avéra fausse.

Les Lieux

Mer des Tourments 
Principale mer de l'univers de la Compagnie Noire. Elle sépare le continent du Nord, lieu d'activité de la Compagnie Noire dans les trois premiers tomes et dans le roman dérivé, la Pointe d'Argent, du continent du Sud, où aura lieu l'action dans le reste des tomes du cycle.

Trogo-Taglios 
Capitale pacifique du Sud où est engagé la compagnie par le Prahadrinda Drah et sa sœur, la Radisha Drah, pour se débarrasser des Maitres d'Ombre. Cité tentaculaire, c'est la plus grande ville du Sud, possédant un Palais labyrinthique dont les plans sont depuis longtemps oubliés.

Béryl 
Capitale des Cités Précieuses sur le rivage sud de la Mer des Tourments. La Compagnie Noire y est recrutée par Volesprit (T1).

Opale  
Ville des Cités Précieuses sur le rivage nord de la Mer des Tourments.
Corbeau sera enrôlé par la compagnie dans cette cité

La Tour de Charme 
Tour forteresse au nord d'Opale, siège de l'empire de la Dame, lieu de bataille où ont été écrasées les armées de la résistance (T1).

Le Saillant 
Région au nord de la Tour de Charme comprise entre deux chaines montagneuses à l'ouest et à l'est formant un trapèze dont le plus petit côté se trouve au sud. Cette région comprend la ville franche de Roseraie (une république) et la forteresse de Meystrikt.

Le Forsberg 
Région au nord du "Saillant" comprenant la forteresse de Donne. Lieu de combat contre la résistance (perdu par le Boiteux au profit de Fureteur puis reprise par la Compagnie noire T1).

Aviron  
Au nord de Donne, dernière ville avant le Tumulus (200 km plus au nord).

Génépi 
Ville à l'extrême-nord, célèbre pour son culte des morts. Les défunts sont enterrés dans d'immenses catacombes avec de l'argent. La Compagnie noire s'y rend (T2) à cause du Château Noir. Ville de Marron Shed.

Le Château Noir 
Le Château Noir est une structure se dressant au dessus de la ville de Génépi, habité par des créatures humanoïdes recueillant des corps humains pour les incorporer à leur structure. Certaines personnes, comme Corbeau ou Marron Shed, vendent des corps au château. C'est en réalité un portail pour ramener le Dominateur. Il est détruit par la Dame.

Les Tumulus 
Tombeaux dans lesquels sont enfermés le Dominateur, la Dame et les Dix qui étaient Asservis, par l'ancienne Rose Blanche. Au début du cycle, on apprend que la Dame et les Asservis en ont été libérés par le sorcier Bomanz, le Dominateur y sommeille encore.

La Plaine de la Peur 
Vaste plaine désolée qui servira de repaire à la Compagnie Noire lors de son alliance avec la Rose Blanche. La plaine constitue un écosystème à part entière avec ses baleines à vent, ses menhirs parlants ou autres sauterelles électriques. Il est également le lieu de repos du Vieil Arbre Ancêtre, ancien Dieu emprisonnant un antique Dominateur.

Dejagore 
Aussi nommée Jaicur ou Couve-Tempête, Dejagore était la ville contrôlée par le Maître d'Ombre Ombre-de-Tempête, et était une véritable forteresse, fortifiée par le Maître d'Ombre. Elle est l'un des centres des Livres du Sud. Après avoir défait les Maîtres d'Ombres Ombre-de-Lune et Ombre-de-Tempête, la Compagnie Noire prend le contrôle de la ville. Elle est alors attaquée par Tisse-Ombre, qui défait l'armée de Toubib en dehors de la ville. Après cette bataille, où Toubib et Madame eurent tous deux disparus, Mogaba et les restes de la Compagnie se fortifient dans la ville. Lors du siège par Tisse-Ombre de la ville, deux factions se forment : celle de Mogaba, dirigée par la terreur et avec de nombreux Tagliens, et celle des Anciens, dirigée par Murgen, qui s'oppose à Mogaba avec l'aide des Nyueng Bao. L'armée de Madame bat finalement l'armée de Tisse-ombre, mais elle continue le siège contre Mogaba. Le siège s'arrête finalement à l'arrivée de Toubib.

Le bois du Malheur 
Sombre forêt réputée pour entourer le Temple des Étrangleurs, les disciples de Kina. La Compagnie s'y rendra a de multiples reprises au cours de son périple dans le sud de la Mer des Tourments. Il exsude la malfaisance et inspire à ceux qui s'y reposent des cauchemars cruels.

Le Delta 
Région marécageuse d'où provient les étranges Nyueng Bao. La Compagnie Noire ne s'y rendra pas elle-même, mais elle sera visitée par de nombreux personnages d'importance au fil du récit. Les mystères liés à ce peuple se révèleront d'une importance capitale pour l'intrigue.

Prenlombre 
Anciennement appelée Kiaulune, c'est la dernière ville avant la porte d'Ombre donnant sur la plaine scintillante. Occupée par les Maîtres d'Ombres et dernier obstacle de la Compagnie dans sa quête.

Belvédère 
Immense forteresse édifiée par le Maître d'Ombres Ombrelongue au pied de la porte d'Ombre. Sa construction s'est faite dans le sang de plusieurs générations de peuples autochtones. Sa démesure n'a d'égal que la paranoïa d'Ombrelongue envers les ombres elles-mêmes mais aussi de ses nombreux adversaires au rang desquels on peut compter la Compagnie Noire.

Khatovar  
Contrée mythique, d'où serait originaire la Compagnie Noire. En fait une cité en ruines à Hsien, un univers parallèle, plus ou moins maléfique. La principale obsession de Toubib est de rentrer au Khatovar avec les annales, pour retrouver la tradition des Compagnies Franches.

Sources 

Liste en rapport avec la fiction